Lisa Raymond e Samantha Stosur hanno battuto in finale Daniela Hantuchová e Ai Sugiyama 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Lisa Raymond /  Samantha Stosur (campionesse)
 Cara Black /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
 Anna-Lena Grönefeld /  Meghann Shaughnessy (secondo turno)
 Yan Zi /  Zheng Jie (semifinali)
 Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (finale)
 Shinobu Asagoe /  Katarina Srebotnik (primo turno)
 Liezel Huber /  Martina Navrátilová (secondo turno)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (secondo turno)

 Elena Dement'eva /  Flavia Pennetta (secondo turno)
 Květa Peschke /  Francesca Schiavone (quarti di finale)
 Gisela Dulko /  Marija Kirilenko (terzo turno)
 Émilie Loit /  Nicole Pratt (primo turno)
 Elena Lichovceva /  Anastasija Myskina (terzo turno)
 Li Ting /  Sun Tiantian (secondo turno)
 Eléni Daniilídou /  Anabel Medina Garrigues (semifinali)
 Dinara Safina /  Roberta Vinci (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2006